Kina (miasto)
 Kina (muhafaza)
 kina (waluta)